Watten steht für:

 Watten, Kartenspiel
 Watten (Highland), Ort in Schottland
 Watten (Nord), Stadt im Département Nord, Frankreich
 Watten (Erzählung) von Thomas Bernhard (1969)
 Zusammenballungen von Algen

Watten ist der Familienname folgender Personen:
 Barrett Watten (* 1948), amerikanischer Autor
 Dustin Watten (* 1986), US-amerikanischer Volleyballspieler

Siehe auch:
 Wattenmeer